Zollhaus steht für:

Bauwerke:
 ein Gebäude der Zolleinnahme, siehe Zollhaus
 das Zollhaus (Abensberg) in Bayern
 das Zollhaus (Kloster Zinna) in Sachsen
 Zollhaus (Oranienbaum)
 das Zollhaus Herrnburg in Lüdersdorf
 Zoll- und Packhaus (Norden)
 Zollhaus (Uffenheim)
 Pflasterzollhäusl (Wasserburg am Inn)

Stadtteile:
 Parkwohnanlage Zollhaus wird als Beispiel für die Architektur der 1950er Jahre betrachtet

Ortschaften:
 Zollhaus (Binswangen), Ortsteil der Gemeinde Binswangen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Zollhaus (Blumberg), Ortsteil der Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Zollhaus (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Landthurm (Iphofen)
 Zollhaus (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Zollhaus (Langenfeld), Ortslage der Stadt Langenfeld, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Zollhaus (Neu-Seeland), Wohnplatz der Gemeinde Neu-Seeland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Zollhaus (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Zollhaus (Rhein-Lahn-Kreis), Ort im Taunus, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Zollhaus (Rosenberg), Wohnplatz der Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zollhaus (Scheuring), Ortsteil der Gemeinde Scheuring, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Zollhaus (Uttenhofen), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Uttenhofen, jetzt Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Zollhaus (Villingen-Schwenningen), Ortsteil der Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Zollhaus (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Zollhaus (Wassertrüdingen), Ortsteil der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Zollhaus (Welzow), Wohnplatz der Stadt Welzow, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Zollhaus (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern

 Zollhaus BE, Ortschaft im Kanton Bern 
 Zollhaus (Schwarzsee), Ortsteil der Gemeinde Plaffeien, Kanton Freiburg, Schweiz
 Ortsteil Celná der Gemeinde Křimov, Okres Chomutov, Tschechien
 Bahnhof Zollhaus-Petersthal im Ort Oberzollhaus (Oy-Mittelberg), siehe Außerfernbahn

Sonstiges:
 Grube Zollhaus, ein Eisenerz-Bergwerk im Taunus
 Haltepunkt Zollhaus, ehemaliger Haltepunkt an der Bahnstrecke Worms–Gundheim im Stadtgebiet von Worms

Siehe auch:
 Altes Zollhaus
 Beim Zollhaus und Allmandswald
 Mauthaus
 Oberzollhaus
 Zöllnerhaus
 Zollstation